Bulusan kan syfta på följande platser:

Filippinerna 
   
 Bulusan, ort, Bohol, Province of Sorsogon, 
 Bulusan (vulkan), kommun, Bohol, Province of Sorsogon,

Indonesien   

 Bulusan, Semarang, by, Jawa Tengah, 
 Bulusan, Klaten, by, Jawa Tengah

Robotskapade Indonesienförgreningar